NGC 1528 (другое обозначение — OCL 397) — рассеянное звёздное скопление в созвездии Персея.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В 2019 году была проведена uvby-β-фотометрия 65 звёзд, расположенных в направлении скопления. По этим данным определены их спектральные классы, что позволило определить межзвёздное поглощение света, следовательно, и расстояние до скопления (). Также был найден возраст NGC 1528 (около 110 млн лет) и рассчитана его металличность ().

Примечания 

1528
Персей (созвездие)
Рассеянные скопления